Il Svijany Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013. È stata l'edizione del torneo che si è giocata a Liberec in Repubblica Ceca dal 30 luglio al 4 agosto 2013 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di €30,000+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

 Ranking al 22 luglio 2013.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Michal Konečný
  Michal Schmid
  Adam Pavlásek
  Jan Kuncik

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Edward Corrie
  Ivo Klec
  Marek Michalička
  Grzegorz Panfil

Giocatori che hanno ricevuto un entry come alternate:
  Filip Krajinović
  Thomas Schoorel

Vincitori

Singolare

 Jiří Veselý ha battuto in finale  Federico Delbonis 6–7(2-7), 7–6(9–7), 6-4

Doppio

 Rameez Junaid /  Tim Puetz hanno battuto in finale  Colin Ebelthite /  Lee Hsin-han 6–0, 6–2

Collegamenti esterni 
 

Svijany Open 2013
ATP Challenger Tour 2013